,
,
.

Åsby